Vrcholnými orgány výkonné moci Malty jsou prezident a vláda vedená premiérem:

Seznam prezidentů Malty
Seznam premiérů Malty

Malta